Саты — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Саты — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Саты — село в Майском районе Павлодарской области.